

Referencer 
 

 
Hviderusland